Galbanum gallicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Galbanum gallicum ingår i släktet Galbanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gallicum